Pío Cabanillas est le nom porté par deux hommes politiques espagnols : 
 Pío Cabanillas Gallas (1923-1991), plusieurs fois ministre au cours de la Transition démocratique espagnole
 Pío Cabanillas Alonso (1958 - ), fils du précédent, ancien directeur général de la RTVE puis porte-parole du gouvernement

Cabanillas, Pio